Хоккейный клуб «Иртыш» () — казахстанский клуб по хоккею с шайбой из Павлодара. Трёхкратный чемпион Казахстана (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  (3): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
  Регулярный чемпионат (1): 2013/2014
  (1): 2011/2012
  (1): 2009/2010

Кубок Казахстана
  (1): 2014
  (3): 2013, 2016, 2018
  (3): 2011, 2012, 2017

Первая лига чемпионата России
  Чемпион «Сибирь — Дальный Восток» (1): 2007/2008
  Финалист «Сибирь — Дальный Восток» (2): 2004/2005, 2005/2006

История

Период СССР 
Впервые хоккейная команда «Иртыш» (Павлодар) выступила на уровне команд мастеров в зоне Казахской ССР чемпионата СССР (класс «Б») в сезоне 1970/1971, заняв 3-е место. В основном команда состояла из воспитанников горьковского, свердловского, омского, усть-каменогорского, московского хоккея. Единственным павлодарцем в команде был нападающий Владимир Ермаченко (1953 г. р.). В следующем сезоне «Иртыш» также завоевал бронзовые медали. Начиная с сезона 1972/1973 «Иртыш» участвовал в турнире второй зоны класса «Б» и занимал 5-е место (1973/1974 — 6-е; 1974/1975 — 4-е). В сезоне 1975/1976 команда получила название «Энергетик» и выступила в восточной зоне второй лиги класса «А», заняла последнее 14-е место (команда была исключена из соревнований со второго круга), и после этого была расформирована.

2001—2007 

В сезоне 2001/02 была возрождена профессиональная команда «Иртыш». Но, проведя в чемпионате страны 12 матчей, снялась с соревнований, а затем была расформирована. Основной причиной было отсутствие Ледового дворца, где команда могла бы принимать соперников по чемпионату.

16 октября 2003 года в Павлодаре был открыт ледовый дворец «Астана» вместимостью 2800 зрителей.

В 2004 году решением акима области Кайрата Нурпеисова в Павлодаре была создана команда мастеров, которая приняла участие в чемпионате Казахстана (высшая лига) и в первенстве России (первая лига, зона «Сибирь — Дальний Восток»). В российском первенстве команда завоевала серебряные награды.

В сезоне 2005/2006 «Иртыш» занял четвёртое место в розыгрыше Кубка Казахстана и получил серебряные медали российского первенства первой лиги. В национальном чемпионате павлодарская команда заняла пятое место.

2008—2020 

В августе 2008 года акимом области хоккейный клуб «Иртыш» был расформирован. Глава области заявил, что команда не будет участвовать в розыгрыше КХЛ. В конце мая 2008 года на заседании исполнительного комитета Федерации хоккея России павлодарский «Иртыш» был принят в состав участников высшей лиги. Однако за месяц до начала сезона было заявлено, что в чемпионате России выступать команда не будет. Решение было принято на местном уровне, отказ был мотивирован отсутствием денег; при этом стадион для проведения хоккейных матчей был построен и пустовал. Счета клуба были арестованы из-за судебного разбирательства со стороны пострадавших от невыплат персон. Благодаря действиям Ташимов Жукена и Игнатенко Вениамина было собранно более 4000 подписей горожан с просьбой сохранить хоккейный клуб. Подписи были направлены в городской акимат где было принято решение сохранить клуб как сборную Павлодарской области. В сезоне 2008/09 в составе клуба играли местные воспитанники 1992-го и 1995-го годов рождения. Клуб занял последнее место в местном чемпионате. С 2009 года клуб получаил название «Иртыш-Павлодар». Главным тренером стал Ерлан Сагымбаев, команда стала регулярно находиттся в числе лидеров чемпионата.. В сезоне 2011/12 команда заняла второе место. В сезонах 2012/13, 2013/14, 2014/15 «Иртыш-Павлодар» под руководством словацкого специалиста Юлиуса Пензеса становился чемпионом Казахстана.

В сборную Казахстана для участия в Кубке вызова 2012 года привлекались такие игроки павлодарской команды, как Александр Липин, Дмитрий Мальгин и Сергей Мирошниченко.

С 2021 
24 января руководство клуба объявило игрокам об отсутствии денежных средств. Хоккеистам предложили тренироваться и играть за павлодарскую команду, пока они не найдут себе другой клуб. В команде остались в основном молодые игроки.

Статистика

Статистика игр команды в Чемпионате России 
Первая лига, зона «Сибирь — Дальний Восток».

Статистика игр команды на Континентальном Кубке

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ХК «Иртыш»
 Сайт фан-клуба ХК «Иртыш»
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1970/1971
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1971/1972
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1972/1973
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1973/1974
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1974/1975
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1975/1976

Хоккейные клубы Казахстана
Спортивные клубы Павлодара